Епархия Кийинды–Митьяны () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Кийинда, Уганда. Епархия Кийинды–Митьяны входит в митрополию Кампалы. Кафедральным собором епархии Кийинды–Митьяны является церковь святых Угандийских мучеников в городе Кийинда.

История 
17 июля 1981 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Ut populi Dei, которой учредил епархию Кийинды-Митьяны, выделив её из aрхиепархии Кампалы.

Ординарии епархии 
 епископ Эммануил Вамала (1981 — 1988);
 епископ Joseph Mukwaya (1988 — 2004);
 епископ Joseph Anthony Zziwa (2004 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ut populi Dei, AAS 73 (1981), стр. 689

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Уганды